

Беском — місто, штат Флорида
 Беском — переписна місцевість, штат Огайо